Café Band Sportif é um clube de futebol da Guiné Equatorial. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2003.

Clubes de futebol da Guiné Equatorial